Па́вел Ива́нович Косте́нко:
 Костенко, Павел Иванович (род. 1966) — украинский политик.
 Костенко, Павел Иванович (1917—1944) — главный старшина, Герой Советского Союза.